Архиепи́скоп Васи́лий (в миру Дми́трий Ива́нович Богдаше́вский; ) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Каневский, викарий Киевской епархии. Доктор богословия.

Биография 
Родился  года в семье православного священника Волынской епархии, в селе Завидове (ныне Владимир-Волынский район, Волынская область). Первоначальное образование получил дома, под руководством отца.

В 1876 году окончил Мелецкое духовное училище. В 1882 году окончил Волынскую духовную семинарию первым в выпуске.

В 1886 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия и оставлен при академии для приготовления к профессорскому званию.

В 1887—1890 годах — исполняющий должность доцента кафедры Киевской духовной академии по кафедре истории древней и новой философии.

В 1890 году удостоен звания магистра богословия за сочинение: «Лжеучения, обличаемые в первом послании святого апостола Иоанна». В том же году защитил диссертацию «Послание святого апостола Павла к Ефесянам. Исагогико-экзегетическое исследование» на соискание учёной степени доктора богословия.

В 1890—1897 гг. — доцент по кафедре истории древней и новой философии; в 1897—1902 гг. — доцент по кафедре Священного Писания Нового Завета; в 1902—1905 гг. — экстраординарный профессор по этой же кафедре; в 1905—1907 гг. — сверхштатный ординарный профессор по первой кафедре Священного Писания Нового Завета; в 1907—1912гг.  — штатный ординарный профессор по той же кафедре.

С 1909 года — инспектор Киевской духовной академии. С 1910 года, одновременно, главный редактор «Трудов Киевской духовной академии». Писал статьи для Православной богословской энциклопедии (в 4—8 и 11 томах).

В 1909 году овдовел, после чего принял решение стать священнослужителем. В 1910 году он был рукоположён во диакона, затем — во иерея. В том же году во внимание к церковно-научным заслугам возведен в сан протоиерея.

В 1912 году в связи с 25-летием научной деятельности удостоен звания заслуженного ординарного профессора Киевской Духовной Академии.

24 сентября 1913 года в Антониевой пещере Киево-Печерской лавры митрополитом Киевским и Галицким Флавианом (Городецким) пострижен в монашество с именем Василий. В том же году возведен в сан архимандрита.

29 июля 1914 года назначен ректором Киевской Духовной Академии и настоятелем Киевского Братского Богоявленского монастыря, в котором размещалась Академия. Состоял членом Комиссии по научному изданию славянской Библии.

6 августа 1914 года в Софийском соборе Киева был хиротонисан во епископа Каневского, второй викария Киевской епархии.

Почётный член Московской духовной академии (1914), Петроградской духовной академии (1915), Казанской духовной академии (1915).

После Февральской революции 1917 года от лица профессоров и преподавателей КДА направил на имя главы Временного правительства князя Г. Е. Львова поздравительную телеграмму, от себя лично — приветствие новому обер-прокурору Синода В. Н. Львову.

В 1918 году был тяжело болен из-за систематического недоедания и проживания в неотапливаемых помещениях, но оставался на посту ректора. Руководил деятельностью академии и после того, как у неё были изъяты учебные помещения — занятия проводились на дому у профессоров. Выступал против автокефалистского движения в украинском православии, но, в то же время, был сторонником определённых шагов навстречу сторонникам «украинизации» церкви, не нарушавших канонических норм (так, в 1920 присутствовал на богослужении, проводившемся на украинском языке). С 1918 года — председатель Переводческого комитета при Киевской митрополии, задачей которого была работа над переводом Священного Писания и богослужебных текстов на украинский язык.

В 1921 году подписал обращение православного епископата Украины к верующим с призывом не признавать решений «Украинского церковного собора Киевщины», провозгласившего автокефалию украинской церкви. В 1923 году был арестован, отправлен в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме. В 1923—1924 годах находился в ссылке в селе Ижма в Зырянском крае.

В 1924 году вернулся в Киев и был назначен епископом Прилуцким.

В 1925 года возведён в сан архиепископа и награждён правом ношения креста на клобуке.

В конце 1925 - начале 1926 года вновь назначен архиепископом Каневским, первым викарием Киевской епархии..

12 марта 1926 года вместе с другими украинскими архиереями выступил против григорианского раскола, подписав обращение к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому) с осуждением организаторов раскола.

Скончался 25 февраля 1933 года в Киеве. Некоторые источники указывают, что причиной его смерти стало сильное истощение, вследствие голода. Был похоронен на кладбище Аскольдова могила, вблизи Никольского мужского монастыря, позднее уничтоженном вместе с обителью в 1937 году.

Перезахоронен на Лукьяновском кладбище, где и в настоящее время находится его могила, вблизи храма вмч. Екатерины.

В биографии владыки Василия, содержавшейся в труде митрополита Мануила (Лемешевского), даётся такая его характеристика:
По личным качествам он был кроткий и всем доступный, глубоко верующий. В дни «лихолетия» в Киеве был столпом Православия, своими убедительными и всем доступными проповедями ограждал Св. Церковь от «волков во овечьей шкуре» — обновленцев, липковцев и прочих раскольников.

Прославление в лике святых

3 апреля 2019 года Священным Синодом Украинской Православной Церкви был прославлен в лике местночтимых святых Киевской епархии как священномученик. Также решением Синода был внесен в список Собора святых Киевской духовной академии.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1894);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1897);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1902);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1906);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1910);
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1913);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1916).

 Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896);
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913).

Труды 
 «Учение о пастырстве в поучениях и посланиях русских митрополитов и епископов XII—XIV вв.» // «Волынские епархиальные ведомости», 1885
 «Разбор древних и новейших мнений, противных учению о Промысле Божием» // «Волынские епархиальные ведомости», 1887
 Лжеучители, обличаемые в первом послании святого апостола Иоанна. Киев, 1890.
 В защиту метафизики ума // Труды Киевской Духовной академии. 1892. — № 4;
 Здравая метафизика // Труды Киевской Духовной академии. 1893. — № 5, 7;
 Новый труд по истории философии. Киев, 1894.
 О взаимном отношении философии и естествознания. Киев, 1894.
 Из истории греческой философии. Киев, 1898.
 Закон и Евангелие. Киев, 1898.
 Философия Канта. Вып. I. Анализ критики чистого разума и критики практического разума. Киев, 1898.
 О Евангелиях и евангельской истории. Киев, 1902.
 К изучению книги Деяний Апостольских. Киев, 1902.
 Послание святого апостола Павла к Ефесянам. Киев, 1904.
 О церкви. Киев, 1904.
 Тайная вечеря Господа нашего Иисуса Христа. Киев, 1906.
 О личности святого апостола Павла. Киев, 1906.
 Святой Иоанн Златоуст по его письмам. Киев, 1908.
 О христианской благотворительности. Киев, 1908.
 Опыты по изучению Священного Писания Нового Завета. 2 вып., Киев, 1909 и 1911.
 О причинах современного неверия. Киев, 1910.
 К изучению четвертого Евангелия. Киев, 1910.
 Вход Господень в Иерусалим по сказанию евангелистов. СПб., 1911.
 Евангелие от Матфея. (Критико-экзегетическое исследование). Киев, 1915.
 Критические этюды по Новому Завету // Богословские труды. М., 1993. — № 31. — C. 5-15.
 «Люблю академию и всегда буду действовать во имя любви к ней». (письма профессора Киевской духовной академии Д. И. Богдашевского к А. А. Дмитриевскому) // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. — 2013.

Примечания

Литература 
 
 
 Кальченко Т. В. Киевский клуб русских националистов: историческая энциклопедия. — К.: Киевские ведомости, 2008. — С. 79-83.
 Ткачук М. Л. «Академию бесконечно люблю…»: архиепископ Василий (Богдашевский) как студент, профессор и ректор Киевской духовной академии // Труды Київської Духовної Академії № 16. 2012. — С. 27-56
 Козловский В. П. Дмитрий Богдашевский как исследователь философии Канта // Труды Київської Духовної Академії № 16. 2012. — C. 57-73
 Сильвестр (Стойчев), игум. Из истории богословских дискуссий : профессора М. М. Тареев и Д. И. Богдашевский // Труды Київської Духовної Академії № 16. 2012. — C. 74-80
 Казьмирук С. И. Архипастырская деятельность архиепископа Василия (Богдашевского) в 1920—1930 гг. // bogoslov.ru, 3 мая 2014

Ссылки 
 Священноисповедник Василий (Богдашевский), архиепископ Каневский, и Киевская духовная академия в годы послереволюционной смуты на Украине
 Василий (Богдашевский) на сайте «Русское православие»
 Биография
 Архиепископ Василий (Богдашевский Дмитрий Иванович, +25.02.1933)

Архиепископы Русской православной церкви
Богословы Российской империи
Выпускники Волынской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Ректоры Киевской духовной академии
Члены Киевского клуба русских националистов
Авторы Православной богословской энциклопедии